Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1981 war die fünfte Austragung der Weltmeisterschaft in der Altersklasse der Unter-20-Jährigen (U20) durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Die A-Weltmeisterschaft fand im Zeitraum 27. Dezember 1980 bis 2. Januar 1981 in den bayerischen Städten Kaufbeuren, Augsburg, Füssen, Landsberg, Kempten und Oberstdorf statt. Die B-Weltmeisterschaft  wurde vom 23. bis 29. März 1981 in Strassburg in Frankreich ausgetragen. Wie im Vorjahr nahmen insgesamt 16 Mannschaften teil.

Junioren-Weltmeister wurde zum ersten Mal das Team Schwedens. Das Team aus Österreich stieg aus der A-Gruppe ab. Die Schweiz wurde B-Weltmeister.

Weltmeisterschaft 
Die A-Gruppe der Junioren-Weltmeisterschaft wurde in Kaufbeuren, Augsburg, Füssen, Landsberg, Kempten und Oberstdorf ausgetragen.

Modus 
Es nahmen acht Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften antraten. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Medaillen-Runde. Die vier übrigen Teams spielten in der Abstiegsrunde den einzigen Absteiger aus. In der Medaillen- und Abstiegsrunde wurden die Spiele der Mannschaften gegen ihre Gegner aus der Vorrunde übernommen.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Abstiegsrunde

Medaillenrunde

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierungen

Titel, Auf- und Abstieg

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

B-Weltmeisterschaft 
Die acht Mannschaften spielen in zwei Vierergruppen eine Vorrunde. Die besten beiden jeder Gruppe qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde. Die Ergebnisse der Spiele untereinander wurden in die Aufstiegs- bzw. Platzierungsrunde übernommen.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsrunde

Aufstiegsrunde

Abschlussplatzierung der B-WM

Topscorer

Literatur 
 Müller, Stephan: International Ice Hockey Encyclopedia 1904–2005 / BoD GmbH Norderstedt, 2005 ISBN 3-8334-4189-5, S. 248

Weblinks 
 Junioren-Weltmeisterschaft bei hockeyarchives.info (französisch)
 SCHEDULE/RESULTS bei hockeycanada.ca
 World Junior Championship 1981 bei hokej.snt.cz

1981
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft der Junioren, 1981
Weltmeisterschaft der Junioren, 1981
Sportveranstaltung in Augsburg
Eishockeywettbewerb in Füssen
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Sportveranstaltung in Kaufbeuren
Sport (Landsberg am Lech)
Sportveranstaltung in Kempten (Allgäu)
Sportveranstaltung in Straßburg
Sportveranstaltung im Landkreis Landsberg am Lech
Wintersport (Oberstdorf)